Danijela Vranješ (1973-), actrice serbe
 Jurica Vranješ (1980-), joueur croate de football
 Ljubomir Vranjes (1973-), joueur suédois d'origine serbe de handball
 Mićo Vranješ (1975-), joueur serbe de football
 Nemanja Vranješ (1988-), joueur bosnien de basket-ball	
 Ognjen Vranješ (1989-), joueur bosnien de football 	
 Stjepan Vranješ (1971-), joueur croate de football
 Stojan Vranješ (1986-), joueur bosnien de football 	
 Tihomil Vranješ (1977-), joueur croate de water-polo.

Voir aussi 
 Vranje, une ville de Serbie 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate